Aardrijkskunde
Lindberg (Bayerischer Wald), gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Lindberg (Reisbach), stadsdeel van Reisbach in de Duitse deelstaat Beieren

Personen met de achternaam Lindberg
Bosse Lindberg, Zweeds schaker
Chad Lindberg, Amerikaans acteur
Christian Lindberg, Zweeds componist, dirigent en trombonist
Christina Lindberg, Zweeds naaktmodel, soft-pornoactrice en journalist
David C. Lindberg, Amerikaanse wetenschapshistoricus en professor
Janne Lindberg, Fins voetballer en voetbalcoach
Knut Lindberg, Zweeds sprinter en speerwerper
Magnus Lindberg, Fins componist en pianist
Marcus Lindberg, Zweeds voetballer
Oskar Lindberg, Zweeds componist en organist
Stig Lindberg (ontwerper), Zweeds kunstenaar en industrieel ontwerper

Zie ook
Lindbergh (doorverwijspagina)

Achternaam